Roemeens handbalteam (mannen)
 Roemeens handbalteam (vrouwen)